Sajylyk (jakutisch/russisch ) ist der Name folgender Dörfer in der Republik Sacha (Jakutien) in Russland:
 Sajylyk (Kobjai), im Ulus Kobjai
 Sajylyk (Njurba), im Ulus Njurba
 Sajylyk (Ust-Jansk), im Ulus Ust-Jansk
 Sajylyk (Werchnewiljuisk), im Ulus Werchnewiljuisk